Luxemburg je lahko:
 nemško ime za državo Luksemburg
 mesto Luksemburg, nemško ime za glavno mesto te države
 priimek Roze Luxemburg, poljsko-nemške revolucionarke in politične teoretičarke judovskega rodu